Кубок Европы по хоккею с шайбой 1965/66 — 1-й розыгрыш Кубка Европы под эгидой ИИХФ, который прошёл с 20 августа 1965 года по 18 марта 1966 года. Весной 1965 года на переговорах в Вене была достигнута договоренность по проведению Кубка с участием команд-чемпионов европейских стран. Осенью 1965 года соревнование было начато, а победитель Кубка был определён в марте 1966 года.

Чемпионы Чехословакии и Западной Германии сразу вышли в четвертьфинал. Финский чемпионат весной 1965 года выиграли Porin Karhut, которые также попали прямиком в четвертьфинал, так как их соперник по первому раунду Фрёлунда отказалась от соревнований.

В последующие десятилетия в Кубке доминировали команды-победители из СССР, но в первом европейском кубке советская команда ещё не участвовала в данном соревновании. Первый Кубок Европы по хоккею с шайбой выиграл чемпион Чехословацкой Лиги — ЗКЛ Брно.

Пробившиеся команды

Сетка турнира

Первый раунд 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

1/4 финала 

|}

|}

|}

|}

1/2 финала 

|}

|}

Финал 

|}

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

1965 год в хоккее
1966 год в хоккее